Biografies:
 Farinelli (castrat) (Àndria, Regne de Nàpols, 1705-1782), cantant d'òpera castrat 
 Arturo Farinelli (Intra, província de Novara, 1867 - Torí, 1948), erudit hispanista italià 
 Giovanni Batista Farinelli (1655 - 1720), compositor italià 
 Giuseppe Farinelli (Este, 1769 – Trieste, 1836), compositor italià 
 Pietro-Battista Farinelli de Falconara (Falconara, 1844 - Roma, 1915), compositor religiós italià
 Cinema:
Farinelli, Il Castrato, pel·lícula italiano-belga-francesa dirigida per Gérard Corbiau el 1994.